Honda HR-V ist die Bezeichnung eines Softroaders des japanischen Autoherstellers Honda. HR-V steht für Hybrid Recreation Vehicle (Europa) und High Rider Vehicle (Japan).

1. Generation (1998–2006) 

In Deutschland wurde der HR-V I von 1999 bis 2005 zum Verkauf angeboten. Die Produktion endete 2006 und das in Japan als Honda Verno angebotene Modell wurde 2007 durch den Honda Crossroad 2 ersetzt.

Das Fahrzeug basierte auf der Plattform des Honda Logo und wurde als Drei- und Fünftürer angeboten. Die Motorisierung umfasste einen 1,6-l-Motor mit 77 kW (105 PS) und einen 1,6-l-Motor mit 91 kW (124 PS) und VTEC. Als Getriebe standen ein 5-Gang-Schaltgetriebe und ein CVT-Getriebe zur Auswahl. Die Kraftübertragung auf die Straße fand mittels Vorderradantrieb oder Allradantrieb/Real Time 4WD (die Hinterräder wurden bei Bedarf automatisch zugeschaltet) statt.

Im Jahre 2001 wurde eine Modellpflege durchgeführt, welche zur Folge hatte, dass die Nebelscheinwerfer direkt in die Stoßstange integriert wurden.

Ab 2005 wurde der HR-V nur noch als Fünftürer mit Vorderradantrieb angeboten.

Da der HR-V keine Geländeuntersetzung besitzt, sind die Offroad-Eigenschaften nur mäßig, sodass kurze, steile Hänge nur mit Anlauf genommen werden können. Der HR-V hat hinten eine De-Dion-Achse. Der letzte Einstiegspreis lag bei 18.130 €.

Modelle und Motoren

Motorunterschiede

2. Generation (seit 2015) 

Der HR-V in der Ausstattungsvariante Sport, mit dem 1,5 i-VTEC-Motor mit 134 kW (182 PS), verfügt über Performance Dämpfer.

Die zweite Generation der HR-V wird seit 2015 produziert und teilt sich eine Plattform mit dem Honda Jazz der dritten Generation. Das bei Honda Magic Seats genannte Konzept der Variabilität der Rücksitzbank wurde ebenso vom Honda Jazz übernommen.

Gebaut wird der HR-V in Mexiko. Die Motorisierung umfasst einen 1,5-l-VTEC-Motor mit 96 kW (130 PS) und einen 1,6-l-Dieselmotor mit 88 kW (120 PS). Als Getriebe steht ein 6-Gang-Schaltgetriebe und ein CVT-Getriebe zur Auswahl. Die Kraftübertragung auf die Straße erfolgt mittels Vorderradantrieb, ein Allradantrieb steht bislang in Europa nicht zur Verfügung. Serienmäßig sind Fernlichtassistent, City-Bremsassistent, Klimaautomatik und ein Tempomat verbaut. Des Weiteren gibt es einen Touchscreen für das Navigationssystem. Der Einstiegspreis in Deutschland lag bei Verkaufsbeginn bei 19.990 €.

Das auf der Guangzhou Auto Show im November 2018 präsentierte Elektroauto VE-1 der Marke Everus basiert auf dem HR-V der zweiten Generation.

Technische Daten

3. Generation (seit 2021) 

Eine neue Generation des HR-V wurde im Februar 2021 vorgestellt. Auf dem japanischen Heimatmarkt wird die Baureihe unter dem Namen Honda Vezel seit April 2021 angeboten. Verkaufsstart in Europa war im September 2021. Für den chinesischen Markt kündigte Honda im Oktober 2021 die Baureihe auch als Honda e:NS1 (Dongfeng-Honda) und Honda e:NP1 (GAC-Honda) als Elektroauto an.
Ende März 2022 stellte Honda auch eine vollelektrische Studie namens e:Ny1 für den europäischen Markt vor, deren Serienversion für 2023 geplant ist.

Für den nordamerikanischen Markt präsentierte Honda im April 2022 eine Version mit verändertem Aussehen. Sie ist außerdem nur mit einem Ottomotor erhältlich. Diese Variante wird in Europa und Asien als Honda ZR-V vermarktet, wobei in China zwei Modelle dieser Baureihe vertrieben werden – ein ZR-V von GAC Honda und ein HR-V von Dongfeng Honda.

Erstmals wird der HR-V mit einem Hybridantrieb angeboten. Das System mit einem Ottomotor als Generator kommt auch schon im Honda Jazz und im Honda CR-V zum Einsatz. In den meisten Fahrzuständen treibt dann der Elektromotor die Räder an. Außerhalb Europas stehen für die Baureihe auch reine Verbrennerversionen zur Wahl.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
In Deutschland erfolgten insgesamt 10.742 Neuzulassungen eines Honda HR-V der ersten Generation. Seit dem Marktneustart 2015 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 24.090 Honda HR-V der zweiten und dritten neu zugelassen worden. Mit 6.437 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr. 

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

Honda-Produktwebsite

Einzelnachweise 

HRV
Kombi
Sport Utility Vehicle
Hybridelektroautomodell